Termenul „Traun” se poate referi la:

Traun (oraș) în Austria Superioară.
Traun (Dunăre), un afluent al Dunării din Steiermark Austria Superioară.
Traun (Alz), râu în Bavaria
Traunviertel, regiune în Austria Superioară.
„Traun (Schmieritz)” o localitate ce aparține de Schmieritz, Turingia